LTE:

 LTE — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов.
 LTE Advanced — стандарт мобильной связи.
 Liquid Tension Experiment
 London Tests of English
 3GPP Long Term Evolution — мобильный протокол передачи данных